Чернощёкая птица-кошка (, рекомендуемое русское название — Черноухая птица-кошка) — вид воробьиных птиц из семейства шалашниковых (Ptilonorhynchidae).

Описание 

Длина тела самцов до 29 сантиметров. Длина хвоста от 11,1 до 12,5 см. Половой диморфизм отсутствует, поэтому самка мало отличается от самца. Длина клюва у обоих полов от 3,3 до 3,8 сантиметра. Цвет клюва от бледно-серого до кремово-белого. Вес птиц составляет от 196 до 285 граммов. Оперение зеленого цвета, темного на спине и крыльях и желтовато-зеленого на груди и животе. Голов темно-серого цвета. Вокруг глаз есть белое «кольцо». На груди животе и крыльях есть белые пятна. Глаза темно-красные. Ноги сине-серые. Оперение молодых птиц похоже на взрослых, но у них более светлая шея. Крик чернощекой птицы-кошки напоминает мяуканье кота. Птицы, распространенные в Австралии, изучены лучше, чем Новогвинейские.

Размножение 
В отличие от других видов беседковых птиц, самец этого вида не строит шалаш. Чернощекие птицы-кошки — моногамные птицы. По окольцованным птицам удалось доказать, что пара занимала одну и ту же территорию в течение нескольких лет. Сезон размножения длится с середины сентября до начала марта, а большая часть птенцов вылупляются с октября по декабрь. Гнездо строит самка. В кладке 2—3 яйца кремово-белого цвета. Инкубация продолжается 23—24 дня. Насиживает яйца самка, самец же в это время кормит и защищает её. Птенцов кормят оба родителя. Птенцы покидают гнездо через три недели после вылупления, но держатся вместе с родителями еще в течение некоторого времени.

Питание 
Чернощёкие птицы-кошки всеядны, однако основную часть рациона составляют фрукты (главным образом инжир). Также едят цветы, бутоны, листья и стебли растений. Среди животной пищи, которая играет меньшую роль чем растительная преобладают черви, тараканы, термиты, певчие цикады, жуки, гусеницы, мелкие птицы и летучие мыши.

Распространение 
Вид распространен в Новой Гвинее и на севере Австралии (Квинсленд). В Новой Гвинее он населяет леса предгорий и невысоких горных хребтов на высоте от 600 до 1700 метров над уровнем моря. В Австралии этот вид населяет тропический северо-восток Квинсленда. Встречается до высоты 1540 метров над уровнем моря. Чернощекие птицы-кошки живут поодиночке, парами или небольшими семейными группами. Территориальный вид, активно защищает ссвою территорию от других птиц своего вида.

Подвиды 
В разных регионах распространены следующие 10 подвидов, распространенных в разных частях ареала:
 A. m. misoliensis
 A. m. arfakianus
 A. m. jobiensis
 A. m. facialis
 A. m. guttaticollis
 A. m. astigmaticus
 A. m. melanotis
 A. m. melanocephalus
 A. m. joanae
 A. m. maculosus

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Шалашниковые
Птицы Австралии
Птицы Новой Гвинеи
Животные, описанные в 1858 году